Старое Ильмово — название нескольких населённых пунктов:
 Старое Ильмово — село в Дрожжановском районе Республики Татарстан.
 Старое Ильмово — село в Черемшанском районе Республики Татарстан.